Onís steht für: 

 Cangas de Onís, Gemeinde der Region Asturien im Norden Spaniens 
 Onís, Gemeinde der Region Asturien im Norden Spaniens 

Onís ist der Familienname folgender Personen: 

 Federico de Onís (1885–1966), spanischer Autor und Literaturkritiker 
 Luis de Onís (1762–1827), spanischer Politiker und Diplomat 
 Adams-Onís-Vertrag